Црква Света Софија може бити:

 Црква Света Софија (Истанбул) (Аја Софија)
 Црква Света Софија (Охрид)
 Црква Света Софија (Солун)
 Црква Света Софија (Софија)

Види још 

 Црква Свете Софије, вишезначна одредница